Влади́мир Влади́мирович Емелья́нов:
 Емельянов, Владимир Владимирович (1906—1969) — советский архитектор.
 Емельянов, Владимир Владимирович (род. 1969) — российский востоковед, шумеролог, литературовед, переводчик и поэт, педагог.